

Naam
Cindy (voornaam) is een voornaam voor een meisje, afgeleid van Cynthia.

Personen
Cindy Crawford, actrice
Cindy Klassen, schaatsster
Cindy Hensley McCain, vrouw van de John McCain
Cindy Nelson, Belgisch zangeres optredend als Cindy of Gonda 
Cindy Parlow
Cindy Sheehan, activiste

Film
Cindy (1978), een film van William A. Graham met Charlayne Woodard en Cleavant Derricks

Muziek
Cindy (lied), een single van  Peter, Sue & Marc, later gecoverd door The Cats (1977)